Rumunjska:
 Mărăcineni (Argeş, Rumunjska), u županiji Argeş
 Mărăcineni (Buzău, Rumunjska), u županiji Buzău